

Divers 
 Van Dale est un patronyme.
 Van Dalen peut aussi renvoyer à une personne originaire de Dalen, village dans la province de Drenthe.

Personnalités avec leurs variantes

Van Dale
Johan Hendrik van Dale (1828-1872), archiviste et lexicographe néerlandais. Il a donné son nom au :
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (« Le grand dictionnaire Van Dale de langue néerlandaise »)
Antonius van Dale (1638-1708), érudit hollandais.

Van Daele
August Van Daele (1944-), général belge ;
Edmund van Daële (1884-1960), acteur français ;
Egide Van Daele, bourgmestre d'Etterbeek de 1825 à 1830 ;
Joseph Van Daele (1889-1948), coureur cycliste belge ;
Kaat Van Daele (1999-), patineuse artistique belge ;
Leon Van Daele (1933-2000), coureur cycliste belge ;
Lieve Van Daele, femme politique belge.

Daele
Matthieu Daele (°1981), homme politique belge.

Voir aussi 
 
Patronyme flamand